Турно́н-Сен-Марте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 150 км на південний захід від Орлеана, 60 км на захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 556 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1172,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Турнон-Сен-Мартен на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Турнон-Сен-Мартен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр